La piel de zapa puede referirse a:
 La piel de zapa, una novela de Honoré de Balzac.
 La piel de zapa, una película argentina de 1943.
 La piel de zapa, ópera de Charles-Gaston Levadé estrenada en 1929.